Napomena: Nogometne lige u Hrvatskoj u sezoni 1993./94. kojima autori Wikipedije ne mogu (trenutno) precizno odrediti rang natjecanja (nisu vidljivi iz dostupnih izvora) ili nisu igrane unutar ligaškog sustava, naknadno će se prebaciti u odgovarajuće članke.

1. općinska liga Slavonski Brod 

 Izvori: 
 NK Svačić Stari Slatinik  
 Slavonac i Stari Perkovci

2. općinska liga Slavonski Brod

Istok 

 Izvori: 
 NK "Sapci" 1954. – 2014.

Zapad

Općinska liga Karlovac

Prva grupa 

 Izvori: 
 100 godina nogometa u Karlovačkoj županiji 1903 – 2003

Druga grupa 

 Izvori: 
 100 godina nogometa u Karlovačkoj županiji 1903 – 2003

Moslavačka liga (NS Kutina) 

 Izvori: 
 Športski Nogometni Klub "Mladost" Gornja Gračenica (1966. – 2006.)

Liga Kutina – Novska 
Također i pod nazivom Liga Kutina – Novska / NS Kutina

 Izvori: 
 Športski nogometni Klub "Moslavina" Donja Gračenica (1957. – 2007.)

Poveznice 
 1. HNL 1993./94.
 2. HNL 1993./94.
 3. HNL 1993./94.
 4. rang HNL-a 1993./94.
 5. rang HNL-a 1993./94.
 6. rang HNL-a 1993./94.
 7. rang HNL-a 1993./94.
 Hrvatski nogometni kup 1993./94.

Izvori 

  

1993-94
 9o